Малый жаворонок () — вид воробьиных птиц из семейства жаворонковых (Alaudidae).

Описание 
Птица длиной 14 см и тем самым меньше полевого жаворонка. Её макушка коричневая, а нижняя сторона светлая. Как быстрый летун этот жаворонок часто уклоняется от районов с плохими метеоусловиями .

Распространение 
Живет, прежде всего, в южной Европе на полях под паром, пастбищах, в полупустынях и песчаных областях.

Размножение 
Пение, как и у всех жаворонков, служит для привлечения самок. Поёт, сидя на земле, или летая на небольшой высоте. Птица гнездится на земле. Её глубокое гнездо в форме чаши часто скудно укрыто от лучей солнца или от глаз врагов в зарослях растений.  Гнездится на земле, откладывая от двух до трёх яиц. Птенцы покидают гнездо, когда они ещё не умеют летать.

Питание 
Питание как животного, так и растительного происхождения. Летом птицы питаются, прежде всего, мелкими насекомыми, в первую очередь мелкими жуками и муравьями, а также другими беспозвоночными, такими как пауки и маленькие улитки. В растительном рационе преобладают семена злаков и гречишных.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Малый жаворонок.

Жаворонковые
Птицы Европы
Птицы Азии
Птицы Африки
Животные, описанные в 1814 году